Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1984 () — 6-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 7 по 15 декабря 1984 года в городе Карачи (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, второе место заняла сборная Пакистана, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Великобритании.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир; 1-е место на Олимпийских играх 1984 и чемпионате мира 1982
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1983, 3-е место на чемпионате мира 1982
  — 3-е место на Олимпийских играх 1984
  — 4-е место на чемпионате мира 1982
  — 
  —

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1984 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1984 на сайте todor66.com

1984
Декабрь 1984 года
1984 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи